IIHF:s världsrankinglista är ett rankningsystem för landslag i ishockey. Rankingen för herrar baseras på den senaste olympiska ishockeyturneringen samt de fem senaste världsmästerskapen. Damernas ranking baserar sig på den senaste olympiska ishockeyturneringen samt de tre senaste världsmästerskapen eftersom damerna inte spelar VM samma år som OS avgörs. Rankningen sammanställs av internationella ishockeyförbundet, IIHF. 

Rankingen används för att seeda lagen för kommande VM och välja ut vilka lag som skall gå direkt vidare till OS utan att behöva kvalspela. Den första rankinglistan kom 2003 och var baserad på resultaten från OS 2002 samt VM 2000, 2001, 2002 och 2003.

Herrarnas ranking

Damernas ranking

Externa länkar 
 IIHF World Ranking

IIHF:s världsrankinglista